Японская соккер-лига 1966 — 2-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Катаяма, Хироси
Миямото, Масакацу

Оги, Аритацу
Ками, Хисао
Яэгаси, Сигэо
Миямото, Тэруки
Сугияма, Рюити

Мацумото, Икуо

Ссылки
RSSSF 

Япония
1966
1966 год в Японии